Тази статия представя първенството на България по футбол през сезон 2007/08 г. Включва в себе си информация за представянето на отборите в „А“ и „Б“ футболни групи.

„А“ футболна група

Отбори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пирин-Благоевград

Крайно класиране (XXX кръг) 
Последно обновено на 20 октомври 2008 г.
Легенда: М – мачове; П – победи; Р – равенства; З – загуби; Г.Р. – голова разлика; Т – точки

Заб. ЦСКА не получава право за участие в Шампионската лига за сезон 2008/09.

Голмайстори 
Последно обновени на 11 юни 2008 г.

„Б“ Футболна група

Източна „Б“ футболна група

Отбори

Крайно класиране (XXVI кръг) 
Последно обновено на 27 май 2008 г.

Голмайстори 
Последно обновени на 27 май 2008 г.

Западна „Б“ футболна група

Отбори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПФК Спортист (Своге)

Крайно класиране (XXVI кръг) 
Последно обновено на 27 май 2008 г.

Голмайстори 
Последно обновени на 27 май 2008 г.

Бараж за влизане в „А“ футболна група 
24 май 2008 г., Градски стадион, гр. Ловеч

Калиакра (Каварна) 6:7 Миньор (Перник)

1:1 в редовното време, 2:2 след продължения

Вижте също 
 ПФК Левски (София) през сезон 2007/2008
 ПФК Литекс (Ловеч) през сезон 2007/2008
 ПФК ЦСКА (София) през сезон 2007/08

Източници 
Информация

2007-08